Anton von Schauenburg ist der Name folgender Personen:

* Anton von Schauenburg (1557–1558), Erzbischof von Köln, siehe Anton von Schaumburg
 Anton von Schauenburg (Minden) (1587–1599), Bischof von Minden